Iso-Petäinen kan syfta på:
Iso-Petäinen (sjö i Paldamo, Kajanaland, Finland),  (50,9 ha)
Iso-Petäinen (sjö i Norra Savolax, Finland),  (1,0 km²)